Trophée Éric Bompard 2014 – piąte w kolejności zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Grand Prix 2014/2015. Zawody odbywały się od 21 do 23 listopada 2014 roku w hali Meriadeck Ice Rink w Bordeaux.

W konkurencji solistów zwyciężył Rosjanin Maksim Kowtun, a wśród solistek jego rodaczka Jelena Radionowa. W parach sportowych triumfowali Rosjanie Ksienija Stołbowa i Fiodor Klimow, zaś w parach tanecznych Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2014
2014 w łyżwiarstwie figurowym
2014 we Francji
Zawody sportowe w Bordeaux